Ли́укконен () — финская фамилия. Известные носители:

 Лиукконен, Ари-Пекка (род. 1989) — финский пловец.
 Лиукконен, Терхи — финская кёрлингистка.
  (род. 1960) — финский писатель.